Шабельники — топоним:

Украина 
 Шабельники — село, Николаевский район, Одесская область
 Шабельники — село, Кобелякский район, Полтавская область
 Шабельники — село, Золотоношский район, Черкасская область

См. также 
 Шабельников